Kerguélen kan som auktorsförkortning betyda:

 Michel Francois-Jacques Kerguélen
 Michel François-Jacques Kerguélen (1928–1999)

Robotskapade auktorsförkortningar